Löwe steht für:
 Löwe, eine Tierart
 Löwe (Sternbild) – nicht zu verwechseln mit dem Sternbild Kleiner Löwe
 Löwe (Tierkreiszeichen)
 LÖWE (Waldentwicklungsprogramm) Niedersächsisches Walderneuerungsprgramm 
 Löwe (Wappentier)
 Löwe (Familienname) (auch Loewe), zu Namensträger siehe dort
 Löwe (Schauspielerfamilie), deutsche Schauspielerfamilie
 Löwe von Radio Luxemburg, Hörfunk- bzw. Fernsehpreis
 Panzerkampfwagen VII Löwe, ein deutsches Panzerprojekt
 Löwe, ein bewaffneter Raddampfer der Schleswig-Holsteinischen Marine, siehe Schleswig-Holsteinische Marine #Schiffe und Fahrzeuge
 Löwe, ein Torpedoboot der Kriegsmarine, ex norwegischer Zerstörer Gyller, siehe Sleipner-Klasse
 S 12 Löwe, ein Schnellboot der Jaguar-Klasse der Bundesmarine, siehe Jaguar-Klasse #Übersicht und Verbleib der Boote
 S 48 Löwe, ein Schnellboot der Tiger-Klasse der Bundesmarine, siehe Tiger-Klasse #Boote
 einen Start-up-Investor der TV-Show Die Höhle der Löwen

Siehe auch:
 Loewe
 Der Löwe, Filmdrama von Claude Lelouch (1988)
 Der junge Löwe
 Helmut Rond, bekannt als „Der Löwe“ oder „DJ Löwe“, deutscher DJ und Musiker
 Löw
 Leeuw
 Löwer 
 Löwen (Begriffsklärung)
 Løve
 Zum Löwen
 Bunter Löwe
 Goldener Löwe (Begriffsklärung)
 Grüner Löwe
 Schlafender Löwe
 Löwenbrunnen, Löwengrube, Löwentor